DS 4 est le nom donné à des berlines compactes commercialisées par le constructeur automobile français DS Automobiles :
 La DS 4 de première génération, née Citroën DS4, sortie en 2011.
 La DS 4S, sortie en 2016 et réservée au marché chinois.
 La DS 4 de deuxième génération, sortie en 2021.

Homonymie d'automobile
4